Die Saison 2014/15 war die 37. Spielzeit der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (bis 2012 Oberliga Südwest) und die siebte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wird vom Fußball-Regional-Verband Südwest organisiert.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2014/15 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2013/14:
 SG 06 Betzdorf
 SpVgg Burgbrohl
 SV Elversberg II
 SV Gonsenheim
 SC Hauenstein
 SC 07 Idar-Oberstein
 Arminia Ludwigshafen
 TuS Mechtersheim
 Borussia Neunkirchen
 TSG Pfeddersheim
 1. FC Saarbrücken II
 FSV Salmrohr 
 SV Röchling Völklingen
 FC Hertha Wiesbach
 der Aufsteiger aus der Rheinlandliga 2013/14:
 SpVgg EGC Wirges
 der Aufsteiger aus der Saarlandliga 2013/14:
 SV Saar 05 Saarbrücken
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südwest 2013/14:
 TSV Schott Mainz
 der Sieger der Aufstiegsrunde der Vizemeister von Rheinlandliga, Saarlandliga und Verbandsliga Südwest 2013/14:
 FV 07 Diefflen

Einen Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2013/14 aus dem Gebiet der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gab es nicht.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Auf- und Abstiegsregelung 
Der Meister der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest berechtigt. Der Zweitplatzierte spielt mit den Vizemeistern der Hessenliga und der Oberliga Baden-Württemberg in einer einfachen Spielrunde mit einem Heim- und Auswärtsspiel einen weiteren Aufstiegsplatz aus.

Am Ende der Saison steigen drei bis maximal fünf Vereine in die nachgelagerten Verbandsspielklassen ab. Die genaue Anzahl richtet sich nach der Zahl der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2014/15 und danach, ob auch der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in die Regionalliga aufsteigt. Es gilt folgendes Schema:

Stadien

Aufstiegsrunde zur Oberliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielten die drei Vizemeister der Verbandsligen Rheinland, Saarland und Südwest aus. Die Auslosung ergab, dass der Bewerber aus dem Rheinland zuerst gegen den Vertreter aus dem Saarland spielt. Im zweiten Spiel steht dann der Verlierer des ersten Spiels dem Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbandes gegenüber. Im dritten Spiel spielt der Sieger des ersten Spiels gegen den Vertreter des Südwestdeutschen Fußballverbandes. Bei einem Unentschieden im ersten Spiel muss der Saarlandvertreter das zweite Spiel bestreiten.

Folgende Mannschaften qualifizierten sich sportlich für die Aufstiegsrunde:
 Vizemeister der Rheinlandliga: SV Mehring
 Vizemeister der Saarlandliga: SV Bübingen
 Vizemeister der Verbandsliga Südwest: SV Alemannia Waldalgesheim

|}

|}

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2014/15